Serapione di Alessandria – medico ellenistico del II secolo a.C.
 Serapione di Alessandria – epigrammista del I secolo
 Serapione di Alessandria – martire cristiano del III secolo
 Serapione il Sindonita – santo cristiano del IV secolo